Codex Beratinus (auch Codex Purpureus Beratinus) steht für:

 Codex Beratinus 1 (Unzial 043), griechische Handschrift der Evangelien des Matthäus und Markus
 Codex Beratinus 2 (Minuskel 1143), griechische Handschrift der vier Evangelien des Neuen Testaments